Le dolmen du Mas Llussanes II est un dolmen situé à Tarerach, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Histoire

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Notes

Mas Llussanes, Dolmen 2